Burda ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Burda (1909–2005), deutsche Verlegerin
 Andrea Burda-Zoyke, deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Wirtschaftspädagogin
 Felix Burda-Stengel (1967–2021), deutscher Namensgeber einer Stiftung, siehe Felix Burda Stiftung 
 Franz Burda (1903–1986), deutscher Verleger
 Franz Burda junior (1932–2017), deutscher Unternehmer
 Frieder Burda (1936–2019), deutscher Kunstsammler
 Friederike Burda (1923–1985), österreichische Widerstandskämpferin
 Gerhard Burda (* 1958), österreichischer Philosoph, Psychoanalytiker und Autor
 Heidi Schuster-Burda (* 1967), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Hubert Burda (* 1940), deutscher Kunsthistoriker und Verleger
 Hynek Burda (* 1952), tschechischer Zoologe
 Klaus Burda (1935–2007), deutscher Lokalpolitiker (Bürgermeister der Stadt Hemer)
 Ljubow Wiktorowna Burda (* 1953), sowjetische Turnerin
 Lubomir Burda, tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Max Burda (1893–1963), deutscher Politiker (NSDAP)
 Michael C. Burda (* 1959), US-amerikanischer Makroökonom
 Mieczysław Burda (1916–1990), polnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mikołaj Burda (* 1982), polnischer Ruderer
 Mikołaj Burda (Eishockeyspieler) (* 1982), polnischer Eishockeyspieler
 Mykyta Burda (* 1995), ukrainischer Fußballspieler
 Vlastimil Burda (* 1975), tschechischer Schwimmer

Burda bezeichnet:

 Burda Style, ehemals Burda Moden, Modezeitschrift
 Burda (Gebirge), Gebirge in der Südslowakei
 Burda (Bihor), Dorf in Rumänien
 ein rechteckiges verziertes Obergewand der Beduinen (auch Burd)
 Hubert Burda Media, deutscher Verlags- und Medienkonzern

Siehe auch:

 Al-Burda, ein Gedicht des Sufi-Poeten al-Būsīrī (1211–1294) 
 Sever Burada (1896–1968), rumänischer Maler der Moderne
 Bourda
 Museum Frieder Burda
 Felix Burda Stiftung
 Hubert-Burda-Preis für junge osteuropäische Lyrik